Vizitatorii se poate referi la:

 Vizitatorii (film din 1972) - un film de Elia Kazan din 1972 
 Vizitatorii (film din 2003) - o comedie franceză din 2003
 Vizitatorii (serial din 1981) sau Návštěvníci - un serial SF pentru copii cehoslovac din 1981
 Vizitatorii (serial din 2009) - un serial SF american din 2009
 Vizitatorii (V) - o rasă imaginară de extratereștrii din Vizitatorii (serial din 2009) (en.)